Петро́сов (арм. Պետրոսով) — армянская фамилия; русифицированный вариант фамилии 

Известные носители:
 Петросов, Валерий Альбертович (1939—2009) — советский украинский политик и учёный.
 Петросов, Константин Григорьевич (1920—2001) — советский и российский литературовед.
 Петросов, Никита Арамович (1913—1988) — советский оператор, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны.
 Петросов, Юрий Артёмович (род. 1927) — советский и российский хирург.

См. также 
  Примечания